Noureddine El Béji (), né à Béja, est un chanteur, compositeur et oudiste tunisien.
Hélé Béji (), née Hélé Ben Ammar le  1948 à Tunis, est une écrivaine tunisienne.
Mohamed Béji Ben Mami (), né le 27 janvier 1950 à Tunis, est un homme politique tunisien. Il est maire de Tunis de 2010 à 2011.
Wassim Béji (né le  à Paris) est un producteur de cinéma français.

Prénom 
Béji Caïd Essebsi (1926-2019), ( ), de son nom complet Mohamed Béji Caïd Essebsi est un avocat et homme d'État tunisien.

Divers 
 Procès de Ghazi Béji et Jabeur Mejri
Patronyme tunisien